Бальди () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бальди, Бернардино (1553—1617) — итальянский поэт и учёный.
 Бальди, Гастоне (1901—1971) — итальянский футболист, играл на позиции опорного полузащитника.
 Бальди, Карл Валерианович (1861—1921) — петербургский архитектор.
 Бальди, Мауро (род. 1954) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.